George Plantagenet ist der Name folgender Personen:

 George Plantagenet, 1. Duke of Bedford (1477–1479) 
 George Plantagenet, 1. Duke of Clarence (1449–1478), Earl of Salisbury